Clarence Township ist der Name folgender Townships:

in den Vereinigten Staaten:
 Clarence Township (Kansas)
 Clarence Township (Michigan)

in Kanada:
 Clarence Township (Ontario)